Лас Чакас има више значења:

 Лас Чакас (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Чакас (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Чакас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Чакас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Чакас (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Чакас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику